— японская фристайлистка (могул), чемпионка зимних Олимпийских игр 1998 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года.

Биография 
Таэ Сатоя родилась в 1976 году в Саппоро. Она одержала первую победу на общенациональном чемпионате, когда училась в 6 классе. В 15-летнем возрасте дебютировала на Кубке мира, участвовала в зимних Олимпийских играх 1994 года. Победила на зимних Олимпийских играх 1998 года в могуле. Она стала первой японкой, победившей на зимних Олимпийских играх. В том же и 1999 годах побеждала на Кубке мира. На Олимпийских играх 2002 года завоевала бронзовую медаль, уступив норвежке Кари Тро и американке Шэннон Барк. Она стала первой японкой-дважды медалисткой зимних Олимпийских игр.

В 2005 году Сатоя попала в скандал с дракой в ночном клубе. Это привело к ухудшению её репутации на родине и потере спонсорства. Японская федерация лыжного спорта не позволила ей участвовать в Чемпионате мира по фристайлу 2005 года. Тем не менее, Сатоя продолжила выступать на соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх 2006 и 2010 года, однако более не достигала высоких результатов на международном уровне. В 2013 году она объявила о завершении карьеры.

Примечания 

Фристайлисты Японии
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Олимпийские чемпионы по фристайлу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Олимпийские чемпионы от Японии